Il singolare del torneo di tennis Bauer Cup 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jens Knippschild che ha battuto in finale Olivier Mutis 65-7, 7-64, 7-5.

Teste di serie 

 Martin Damm (secondo turno)
 Raemon Sluiter (semifinali)
 Jens Knippschild (Campione)
 Julián Alonso (primo turno)

 Jamie Delgado (primo turno)
 Petr Luxa (quarti di finale)
 Clemens Trimmel (secondo turno)
 Martin Lee (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2000